Вячеслав Захарович Максаков (род. 27 сентября 1947, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, режиссёр кино и дубляжа, сценарист.

Биография 
Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Л. Кулешова). 

Работал режиссёром, вторым режиссёром и ассистентом режиссёра, снялся в эпизодических ролях в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник». Автор сценариев некоторых собственных фильмов.

Фильмография

Актёр 
 1972 — Огоньки — вожатый
 1977 — Неоконченная пьеса для механического пианино — Горохов, управляющий
 1998 — Сибирский цирюльник — эпизод
 2015 — Паутина-9 — тренер пловцов

Режиссёр 
 1979 — Город принял
 1983 — Обещаю быть!
 1987 — Импровизация на тему биографии
 1995 — Мужской талисман (совместно с Б. Галкиным)

Сценарист 
 1983 — Обещаю быть!
 1987 — Импровизация на тему биографии

Режиссёр дубляжа 
 1964 — Голдфингер / Goldfinger
 1965 — Шаровая молния / Thunderball
 1967 — Живёшь только дважды / You Only Live Twice
 1973 — Живи и дай умереть / Live and Let Die
 1977 — Шпион, который меня любил / The Spy Who Loved Me
 1979 — И… как Икар / I… comme Icare
 1981 — Профессионал / Le Professionnel
 1985 — Yesterday / Yesterday
 1988 — Студентка / L'étudiante
 1988 — Другая женщина / Another Woman
 1989 — Лицензия на убийство / Licence to Kill
 1989 — Тёрнер и Хуч / Turner & Hooch
 1992 — Запах женщины / Scent of a Woman
 1995 — Золотой глаз / GoldenEye (дубляж для Blu-ray)
 1996 — Королева Марго
 1998 — Час пик / Rush Hour (кинотеатральный дубляж)
 1999 — Расплата / Payback
 1999 — Догма / Dogma
 1999 — Анализируй это / Analyze This
 1999 — Жена астронавта / The Astronaut’s Wife
 2000 — Доктор «Т» и его женщины / Dr. T and the Women
 2001 — Кокаин / Blow
 2001 — Час пик 2 / Rush Hour 2
 2001 — 8 женщин / 8 femmes (кинотеатральный дубляж)
 2001 — Легенда о пианисте / La leggenda del pianisapta sull’oceano
 2003 — Пианист / The Pianist (кинотеатральный дубляж)
 2003 — Слон / Elephant
 2003 — Анализируй то / Analyze That
 2003 — Фредди против Джейсона / Freddy vs. Jason
 2003 — 2006 — Город тачек / Auto-B-Good
 2004 — Пила: Игра на выживание / Saw
 2004 — Евротур / EuroTrip
 2004 — Ван Хельсинг / Van Helsing
 2004 — Гарри Поттер и узник Азкабана / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
 2004 — Столкновение / Crash
 2004 — Полярный экспресс / The Polar Express
 2005 — Оружейный барон / Lord of War
 2005 — Мемуары гейши / Memoirs of a Geisha
 2005 — Спуск / The Descent
 2006 — Византийская принцесса / Tirant lo Blanc
 2006 — Ночь живых мертвецов 3D / Night of the Living Dead 3D
 2006 — Гадкий утёнок и я / The Ugly Duckling and Me!
 2006 — 10 шагов к успеху / 10 Items or Less
 2006 — Блондинка в шоколаде / Pledge This!
 2006 — Три ключа / Thr3e
 2006 — Разрисованная вуаль / The Painted Veil
 2007 — Посланники / The Messengers
 2007 — Чёртов мобильник / Hellphone
 2007 — Приют / El Orfanato
 2007 — Смени лицо / Steak
 2007 — Час пик 3 / Rush Hour 3
 2007 — Джуно / Juno
 2007 — Битва за планету Терра / Battle for Terra
 2007 — Переполох в Гималаях / Lissi und der wilde Kaiser
 2007 — Два мира / Les deux mondes
 2007 — Красный отель / L’auberge rouge
 2008 — Дрянная девчонка / My Sassy Girl
 2008 — Охотники на драконов / Chasseurs de dragons
 2008 — На скейте от смерти / Skate or Die
 2008 — Девушка из Монако / La fille de Monaco
 2008 — Герцогиня / The Duchess
 2008 — Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть / How to Lose Friends & Alienate People
 2008 — Ларго Винч: Начало / Largo Winch
 2008 — Четыре Рождества / Four Christmases
 2008 — Гран Торино / Gran Torino
 2008 — Убежище / 6 Souls
 2009 — Шери / Chéri
 2009 — Призраки бывших подружек / Ghosts of Girlfriends Past
 2009 — Мальчишник в Вегасе / The Hangover
 2009 — Дитя тьмы / Orphan
 2009 — Шпион по соседству / The Spy Next Door
 2010 — Конфуций / 孔子
 2010 — Неотразимая Тамара / Tamara Drewe
 2010 — Печальная баллада для трубы / Balada triste de trompeta
 2011 — Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок / The Hangover Part II
 2011 — Кошмар за стеной / Derrière les murs
 2011 — Ужасный Генри / Horrid Henry: The Movie
 2013 — Гагарин. Первый в космосе

Примечания

Ссылки 
 http://www.kinopoisk.ru/name/178095/
 http://www.km.ru/kino/encyclopedia/maksakov-vyacheslav-zakharovich
 Ножны, мешок и голова мёртвого китайца
 Вячеслав Максаков. Энциклопедия Кино и ТВ

Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры СССР
Режиссёры дубляжа